Niemcy:
 Quirnbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald
 Quirnbach/Pfalz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel